Superpuchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn 2018 (oficjalnie Del Monte Supercoppa Italia Superlega) – dwudziestatrzecia edycja rozgrywek o Superpuchar Włoch. Półfinały i finał rozegrane zostały w dniach 6-7 października 2018 roku w PalaEvangelisti w Perugii. 

Superpuchar Włoch zdobyła drużyna .

Wyniki spotkań

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Bibliografia 
 
 

2018 w piłce siatkowej
2018 we Włoszech
Piłka siatkowa we Włoszech